

Muzyka 
 Black Rain – amerykański zespół muzyczny
 Black Rain – minialbum zespołu o tej samej nazwie z 1992 roku
 Black Rain – minialbum zespołu o tej samej nazwie z 1993 roku
 Black Rain – album zespołu Dark Lotus z 2004 roku
 Black Rain – album Ozzy’ego Osbourne’a z 2007 roku
 „Black Rain” – singel Ozzy’ego Osbourne’a pochodzący z wydanego w 2007 roku albumu o tej samej nazwie
 „Black Rain” – singel zespołu Soundgarden pochodzący z wydanej w 2010 roku kompilacji Telephantasm
 „Black Rain” – utwór zespołu Keane pochodzący z wydanego w 2012 roku albumu Strangeland
 „Black Rain” – singel zespołu Creeper pochodzący z wydanego w 2017 roku albumu Eternity, in Your Arms
 „Black Rain” – utwór zespołu Blink-182 pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu Nine

Kinematografia 
 Black Rain – amerykański film akcji z 1989 roku (w Polsce znany pod tytułem Czarny deszcz)
 Black Rain – kanadyjski film fantastycznonaukowy z 2009 roku (w Polsce znany pod tytułem Mroczne niebo)